GMC Studio – polskie studio dubbingowe i dźwiękowe. Zajmuje się udźwiękowieniem:
 seriali animowanych (Ach ten... Snoopy, Lisek Pablo, Luluś, Lusia, O czym szumią wierzby, Pokémon (sezon szósty), Poko i przyjaciele, Przygody Goździka Ogrodnika (redubbing dla MiniMini), Traktor Tom (tylko 1 seria, kolejną zdubbingowało Studio Sonica), Świnka Peppa (redubbing dla MiniMini), Bodzio – mały helikopter (redubbing na potrzeby wydania DVD), Niezwykłe ranki Marcina Ranka (tytuł ze starego dubbingu)/Dzień dobry Marcin (tytuł z nowego dubbingu) (redubbing na potrzeby wydania DVD)), Strażak Sam/Strażak Sam (Czwarta Wersja Dubbingu)(redubbing na potrzeby wydania DVD))
 filmów animowanych (Alosza Popowicz i wąż Tugaryn, Dinotopia: Quest for the Ruby Sunstone, Kajtuś czeka na święta, Kot w Butach (redubbing), Król Artur i rycerze Okrągłego Stołu, Olinek Okrąglinek: Obrońca uśmiechu, Podróż kota w butach ( redubbing ), Powrót bałwanka Mrozika, Romeo i Julia: Złączeni pocałunkiem, Śnieżny bałwanek Mrozik, Święty Mikołaj przybywa do miasta, Ben Hur – Opowieść o Chrystusie, Azur i Asmar)
 filmów animowanych komputerowo (Wyprawa Popeye'a: W poszukiwaniu Tatki, Inspektor Gadżet: Misja specjalna) i fabularnych (Przygody rabina Jakuba)  w większości dla wydawnictwa SDT FILM i Monolith Films.

Mieści się w Warszawie, a jego dyrektorem jest Jerzy Bogutyn. Reżyserami dubbingu są Andrzej Precigs, Elżbieta Kowalska, Jerzy Bogutyn, Krzysztof Nawrot, a autorami tekstów polskich (dialogów) są m.in.: Katarzyna Precigs, Dorota Brewińska, Maria Horodecka, Anna Niedźwiecka, Magdalena Balcerek. Lektorzy tyłówek studia to m.in.: Piotr Borowiec, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki, Leszek Filipowicz. Zdubbingowane produkcje studia są premierowane w stacjach telewizyjnych takich jak Polsat, TV4, MiniMini i BBC CBeebies. Część kadry studia powiązana jest z nieistniejącym już studiem EnBeEf.
Oprócz podstawowego zakresu prac studio zajmuje się działaniami promocyjnymi, fotografią komercyjną dla klientów zewnętrznych, a także na potrzeby własne.

Polskie studia opracowań dubbingu